Zyldav Zentral Revolutzionär Komitzät (Syldaviska Revolutionära Centralkommittén), ZZRK, är en organisation i Tintins äventyr Kung Ottokars spira. Organisationen hade som mål att störta monarkin i Syldavien och ansluta landet till Bordurien. Den verkade under täckmantel av partiet Stålgardet, båda organisationerna leddes av en viss Müsstler (namnet är en sammansättning av Mussolini och Hitler). Den infiltrerade stora delar av den syldaviska administrationen, däribland flygplanspiloter, gendarmer, hovfotografen, kungens vaktstyrka, kungens adjutant och personalen i statsfängelset i Klow. Dess högkvarter var beläget i Klow, dess telefonnummer 3324, och den som sågs tala i telefon hette Trovik. Man använde den borduriska hälsningsfrasen Amaïh. En viktig person i organisationen är Alfred Halambique som är tvillingbror till professor Nestor Halambique.

I den tidigare svenska upplagan kallades organisationen SNUFF, Syldaviska Nationella Unionen för Frihet. Däremot kallade den sig Centralkommittén under telefonsamtal.

Fiktiva organisationer i Tintins äventyr